Franz Burda
 Aenne Burda
 Hubert Burda Media Holding
 Burda Style, voorheen Burda Moden, modetijdschrift